G70 – modello di auto della Genesis Motor
 G70 – codice della GeForce 7800 GTX